Кузнечный путепровод — два моста через железнодорожные пути, связывающие Центральный и Советский районы Гомеля, Беларусь .

История 
Мостовой переход в этом месте существовал ещё до войны. Первый из ныне существующих мостов был построен в 1962 году. Однако из-за малой пропускной способности и неудобного расположения уже в 1978 году был построен 5 полосный мост-дублёр. Движение по старому мосту было закрыто в середине 1990-х в связи с износом бетонных пролётов. Пользоваться мостом стали только пешеходы-жители района "Монастырёк", которым удобно добираться через него на остановку.

Обрушение старого моста в 2006 году 
Около 9 часов вечера 10 апреля 2006 года часть пролетов старого моста обрушилась на железнодорожные пути. На пути упали несколько пролетов ограждения, длиной около 2 метров, часть пешеходной дорожки и фонарный столб. Через несколько часов после обрушения на месте работали аварийные бригады. К утру следующего дня обломки удалось разобрать.

После обрушения моста крайние пролёты разобрали, а для пешеходов сделали дорожку в середине моста.

Реконструкция 
С середины 2000-х годов ведутся разговоры о назревшей реконструкции путепровода, так как в связи с увеличивающейся автомобилизацией, путепровод не справляется с возросшей на него нагрузкой. В ходе реконструкции улицы Барыкина, на Кузнечном путепроводе по замыслу проектировщиков, должна быть построена развязка с круговым движением. Для железнодорожных путей проходящих под путепроводом, предлагается построить тоннель.

Примыкают улицы 
 Фрунзе
 Интернациональная
 Украинская
 Барыкина
 Толстого улица (Гомель)

Примечания 

Аварии на мостах
Мосты Гомеля
Балочные мосты Белоруссии
Мосты Гомельской области